Epígon o epígons, hereus o descendents dels diàdocs, primers descendents dels generals d'Alexandre el Gran
 Epígon (escultor), escultor grec